аз-Зухри ()

 Ибн Шихаб аз-Зухри — один из первых письменных фиксаторов хадисов
 Саад ибн Ибрахим аз-Зухри — исламский богослов, факих, хадисовед, судья города Медины
 
 Мухаммад аз-Зухри (XII век) — гранадский географ.